Puryear bezeichnet:

 Puryear (Tennessee)
 Puryear (Arkansas)

 Eugene Puryear (* 1986), US-amerikanischer Journalist, Autor, Aktivist und Politiker
 Joe Puryear (1973–2010), US-amerikanischer Bergsteiger und Kletterer
 Martin Puryear (* 1941), afroamerikanischer Bildhauer
 Richard Clauselle Puryear (1801–1867), US-Kongressabgeordneter aus North Carolina